Wahhabi bezeichnet: 
 in erster Linie die Anhänger Ibn Abd al-Wahhabs, siehe Wahhabiten
 die Anhänger des indischen Sayyid Ahmad Barelvi (1786–1831)
 die Subbanu al-Muslimin (Assoziation junger Muslime) in West-Afrika